Alexandre Glazounov (1829-1896), éditeur et libraire russe, oncle du compositeur Alexandre Glazounov ;
 Alexandre Glazounov (1865-1936), compositeur russe, professeur de musique et chef d'orchestre ;
 Dimitri Glazounov (1869-1913), entomologiste et explorateur russe, frère du précédent ;
 Ilia Glazounov (1786-1849), libraire et éditeur russe ;
 Ilia Glazounov (1930-2017), peintre soviétique et russe ;
 Ivan Glazounov (1762-1831), libraire et éditeur russe ;
 Ivan Glazounov (1826-1889), libraire et éditeur russe ;
 Matveï Glazounov (1757-1830), libraire et éditeur russe, fondateur de la dynastie des éditeurs Glazounov.
Patronyme russe